Applaus, een uitdrukking van goedkeuring door de handeling van het klappen
 Applause (film), Amerikaanse musical uit 1929
 Applause (album), het eerste langspeelalbum van de Belgische band Balthazar
 Applause (Lady Gaga), de eerste single van het album Artpop van de Amerikaanse zangeres Lady Gaga
 Applause Records, een platenlabel
 Daihatsu Applause, een auto

Zie ook 
 Applause Award